Арэль Эбшир (; род. 3 августа 1991) — американская певица из Остина, Техас.

Ранняя жизнь и карьера 
Эбшир родилась 3 августа 1991 в , в штате Техас, но переехала в Остин в 2002 году, в возрасте 11 лет. Начала свою карьеру, выступая вместе с ветераном кантри-музыки — Элвином Кроу.

Попала на альтернативную сцену Техаса благодаря своему отчиму, Лэнсу Фиверу из , что впоследствии привело её к знакомству с Энди Шарпом, который выступил продюсером её дебютного альбома. Исполнила бэк-вокальные партии к песне  «Cardboard», и «Love To Get Used»  из его мини-альбома Spring Fools. Её голос можно услышать в фильме Роберта Родригеса «Приключения Шаркбоя и Лавы», где она исполнила заглавную тему фильма в качестве вокалистки группы «The LavaGirls».

Подписав контракт с лейблом , Эбшир выпустила два альбома, Exclamation Love, вышедший в 2008, и Still So New, вышедший в 2011 году.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Авторы-исполнители США